Chiesa di Santa Maria del Sole a Roma
 Chiesa di Santa Maria del Sole a Lodi